

Persone 
 Albert Salomon (1883-1976) – chirurgo tedesco, precursore della mastectomia
 Charlotte Salomon (1917-1943) –  figlia di Albert, pittrice tedesca di origini ebraiche, vittima dell'Olocausto
 Erich Salomon (1886-1944) – fotografo tedesco 
 Ernst von Salomon (1902-1972) –  scrittore tedesco, membro dei Corpi Franchi
 Franz Pfeffer von Salomon (1888-1968) – politico e militare tedesco
 Fritz Salomon Perls (1893-1970) – psicoterapeuta tedesco naturalizzato statunitense 
 Hermann David Salomon Corrodi (1844-1905) – pittore italiano
 Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1802-186) – astronomo e pittore tedesco 
 Johann Peter Salomon (1745-1815) – violinista e compositore tedesco
 Junior Salomon (n. 1986) – calciatore beninese, di ruolo difensore
 Mikael Salomon (n. 1945) – regista e direttore della fotografia danese
 Patrick Salomon (n. 1988) – calciatore austriaco, di ruolo centrocampista
 Ramon Salomon Miller (n. 1987) – velocista bahamense, specializzato nei 400 metri piani
 Rodrigo Martín Muñoz Salomón (n. 1987) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere

Varianti 
 José Salomón  (1916-1990) – calciatore argentino, di ruolo difensore.

Altro 
 Salomon – famiglia storica del patriziato veneziano
 Giardino Salomon – parco di Solighetto (frazione di Pieve di Soligo)
 Salomon Group – consociata di Amer Sports specializzata in attrezzature sportive invernali
 Salomon – variante del nome proprio di persona maschile Salomone

Pagine correlate 
 Salomone (disambigua)
 Salomoni